Changping (kinesiska: 常平, 常平镇) är en köpinghuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Guangdong, i den sydöstra delen av landet,  km söder om huvudstaden Peking. Changping ligger  meter över havet och antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Terrängen runt Changping är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Changping. Runt Changping är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Liaobu,  km väster om Changping. Runt Changping är det i huvudsak tätbebyggt.

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är maj, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är oktober, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Referenser 

Orter i Guangdong
WP:Projekt Kina